Галахад — лицар Круглого столу короля Артура.
 Галахад — історична область стародавнього Ізраїлю.
 2082 Галахад — астероїд головного поясу.
 «Лицар Галахад» — вірш Альфреда Теннісона.